Игорь Вячеславович Шешунов (1960—2017) — ректор Кировского государственного медицинского университета (КГМУ), заслуженный работник высшей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор.

Родился 16 марта 1960 года в городе Новокуйбышевске Куйбышевской области.

Окончил среднюю школу № 3 (1977), один курс химико-технологического факультета Куйбышевского политехнического института (1977—1978), Куйбышевский медицинский институт, лечебно-профилактический факультет (1978—1984), очную аспирантуру (1991—1994).

В 1984—1991 работал клиническим ординатором кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения, заместителем главного врача городской поликлиники,
С 1994 г. ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социальной медицины и организации здравоохранения КМИ.

В 1995 году защитил кандидатскую, в 2001 году — докторскую диссертацию. С 1999 года — заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Института последипломного образования (ИПО) Самарского государственного медицинского университета.

С 1990 по 2002 год зав. подготовительным отделением, декан факультета довузовской подготовки. С 2003 года проректор по общим и социальным вопросам Самарского государственного медицинского университета.

С 16 декабря 2003 года переведён на должность первого проректора Кировской ГМА. В сентябре 2004 года избран ректором.

В 2005 году присвоено учёное звание профессора.

Умер 31 июля 2017 г. после продолжительной болезни.

Семья: жена, дочь.

Источники
 https://web.archive.org/web/20171010014237/http://sovetrektorov.ru/o-sovete/chleny-soveta/sheshunov-igor-vyacheslavovich/
 http://www.kirov.aif.ru/society/persona/skonchalsya_rektor_kirovskogo_medicinskogo_universiteta
 Официальный сайт Кировского медицинского университета